Coming Home:

Альбоми 

Coming Home (альбом New Found Glory)
 Coming Home (альбом Лайонела Річі)

Пісні 

 Coming Home (пісня Firelight)
 Coming Home (пісня Sigurjón's Friends)
Coming Home (пісня Маріт Ларсен)